Cherokee è un blocco Unicode. È costituito da 92 caratteri compresi nell'intervallo U+13A0-U+13FF.

Comprende i simboli del sillabario cherokee utilizzato per la lingua cherokee. Introdotto in Unicode 3.0 come alfabeto unicamerale, dalla versione 8.0 è stato esteso con i caratteri minuscoli presenti nel blocco Cherokee Supplement.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 

 Lingua cherokee

Unicode